Frickenhausen ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Frickenhausen (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Frickenhausen am Main, Markt im Landkreis Würzburg, Bayern
 Frickenhausen (Lauben), Ortsteil der Gemeinde Lauben, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Frickenhausen (Mellrichstadt), Ortsteil von Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Frickenhausen ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Maria Vöhler von Frickenhausen (1569–1618), bayrische Adlige und Autorin eines Gebetsbuchs

Siehe auch:
 Vöhlin von Frickenhausen